HMS „Birmingham” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od miasta Birmingham:
  – krążownik lekki typu Town zwodowany w 1913, złomowany w 1931.
  – krążownik lekki typu Town (podtyp Southampton) zwodowany w 1936, złomowany w 1960.
  – niszczyciel rakietowy typu 42 zwodowany w 1973, wycofany ze służby w 1999, złomowany w 2000.
 HMS „Birmingham” – planowana fregata rakietowa typu 26, której wejście do służby przewidywane jest na lata 20. XXI wieku.

Przypisy 

Birmingham